Banyuroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyuroto, Yogyakarta, by, 
 Banyuroto, Magelang, by, 
 Banyuroto, Kebumen, by

Robotskapade Indonesienförgreningar